The Definitive Singles Collection 1984—2004 — альбом найкращих хітів норвезького гурту a-ha, виданий 2005 року. До альбому увійшли пісні, записані гуртом в період з 1985 по 2002 рік.

Список композицій альбому «The Definitive Singles Collection 1984—2004» відрізняється від треклісту «The Singles: 1984—2004» також 2004 року видання. У «The Definitive Singles Collection 1984—2004» відсутні пісні «Move to Memphis», «Minor Earth, Major Sky» та «Forever Not Yours», водночас на відміну від «The Singles: 1984—2004» альбом містить «You Are the One» та кавер-версію «Take on Me», яка з'являється двічі.

Музиканти 
 Пол Воктор-Савой (Paul Waaktaar-Savoy) (6 вересня 1961) — композитор, гітарист, вокалист.
 Магне Фуругольмен (Magne Furuholmen) (1 листопада 1962) — клавішник, композитор, вокаліст, гітарист.
 Мортен Гаркет (Morten Harket) (14 вересня 1959) — вокаліст.

Композиції

«The Definitive Singles Collection 1984—2004»

«The Singles: 1984—2004»

Посилання 
 Альбом на офіційному сайті гурту

Альбоми a-ha
Музичні альбоми 2005